Матеус Россетто ();  ) — бразильский футболист, атакующий полузащитник клуба «Атланта Юнайтед».

Клубная карьера 
Россетто — воспитанник клуба «Атлетико Паранаэнсе». 2 мая 2015 года в матче Лиги Паранаэнсе против «Насьонала» Парана он дебютировал за основной состав. В начале 2016 года для получения игровой практики Россетто на правах аренды выступал за «Ферровиария».  По окончании аренды Матеус вернулся в «Атлетико Паранаэнсе». 30 июля 2016 года в матче против «Спорт Ресифи» он дебютировал в бразильской Серии A. 6 октября в поединке против «Шапекоэнсе» Матеус забил свой первый гол за «Атлетико Паранаэнсе». В составе клуба он помог завоевать Кубок Бразилии, Южноамериканский кубок и стал победителем Лиги Паранаэнсе.

В начале 2020 года Россетто перешёл в американский «Атланта Юнайтед». 8 марта в матче против «Цинциннати» он дебютировал в MLS.

Достижения 

Клубные

 «Атлетико Паранаэнсе»
 Обладатель Южноамериканского кубка — 2018
 Обладатель Кубка Бразилии — 2019
 Победитель Лиги Паранаэнсе — 2019

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Ферровиария» Араракуара
Игроки ФК «Атланта Юнайтед»
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»